Марафонский забег среди мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошёл 14 августа 2016 года. Старт и финиш забега прошел на «Самбодроме». 

В забеге приняли участие 155 спортсменов из 80 стран, что является рекордом для Олимпийских игр. Чемпионом стал кениец Элиуд Кипчоге, обладатель олимпийских медалей на дистанции 5000 метров в Афинах и Пекине. Серебряную медаль получил Фейиса Лилеса из Эфиопии, замкнул тройку американец Гален Рапп, установивший личный рекорд. Чемпион мира 2015 года в марафоне Гырмай Гебреселассие из Эритреи мог принести своей стране вторую олимпийскую медаль за всю историю, но занял четвёртое место. Всего финишную черту пересекли 140 атлетов.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

М